SVM peut faire référence à :
 Science et Vie Micro, devenu SVM, un magazine français traitant de micro-informatique et des nouvelles technologies ;
 Machine à vecteurs de support () ou séparateurs à vaste marge, un ensemble de techniques d'apprentissage supervisé en informatique ;
 , un format de fichier d'image vectorielle utilisé par les suites bureautique StarOffice puis OpenOffice.org ;
 Alliance des Magyars de Voïvodine (en serbe latin : ), un parti politique serbe ;
 , une technologie de virtualisation développée par le fabricant américain de semi-conducteurs Advanced Micro Devices .
 le code de langue ISO 639-3 du slave molisan.